En Pologne, Radwanów peut désigner : 

 Radwanów, village de la voïvodie de Lubusz,
 Radwanów, village de la voïvodie de Sainte-Croix.